Улица Губкина — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Губкина — улица в Белгороде.
 Улица Губкина — улица в Ишимбае.
 Улица Губкина — улица в Москве.
 Улица Губкина — улица в Новочеркасске.
 Улица Губкина — улица в Салавате.
 Улица Губкина — улица в Салехарде.